Cheadle kan syfta på:

Personer
 Ashley Cheadle, australiensk surfer, modell och skådespelerska
 Don Cheadle, amerikansk skådespelare
 Frank Cheadle, australiensk rugbyspelare
 Vernon Cheadle, amerikansk forskare

Geografi

Kanada 

 Cheadle, Alberta, ort

Storbritannien 

 Cheadle, Staffordshire, ort i England, 
 Cheadle, Greater Manchester, ort i England,  
 Cheadle Heath, stadsdel i Stockport, Greater Manchester, 
 Cheadle Hulme, stadsdel i Stockport, Greater Manchester,